

Patronymie 
 Reisai (), peintre japonais
 Shibata Zeshin (1807-1891), peintre japonais a utilisé ce nom comme signature